Raemean bezeichnet:

 ein altes timoresisches Reich und jetziger Suco in Cova Lima, Osttimor, siehe Raimea
 ein altes  timoresisches Reich (auch Lermean, Leimea) und jetziges Dorf in Ermera, Osttimor, siehe Urahou